Тантал:

 Тантал — химический элемент.
 Тантал — персонаж древнегреческой мифологии, царь Сипила во Фригии.
 Тантал — внук старшего Тантала.
 Тантал — завод в Саратове.
 Тантал — резиденция президента Российской Федерации на берегу Волги в 40 км от Саратова.
 (2102) Тантал — околоземный астероид из группы аполлонов, который принадлежит к редкому спектральному классу Q.